Bobby Rush peut désigner :
 Bobby Rush (1946-), un homme politique américain de l'Illinois ;
 Bobby Rush (1933-), un musicien de blues américain.